Carterus är ett släkte av skalbaggar. Carterus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Carterus